Пу́шкино () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Капитоновского сельского округа. Код КАТО — 114041400.

География 
Село расположено в юго-центральной части района, на берегу реки Кайракты, на расстоянии примерно 41 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Макинск, в 13 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Капитоновка.

Абсолютная высота — 317 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Иванковка — на западе, село имени Балуана Шолака — на юго-западе, село Вознесенка — на севере.

Через село проходит проселочная дорога «Капитоновка — Вознесенка», с выходом на автодорогу областного значения КС-1 «Жалтыр — Макинск».

История 
Основано в 1897 году на 229 мужских душ и заселено в течение года переселенцами из Черниговской губернии. Административно входило в состав Кокчетавского уезда Акмолинской области.

В 1908 году была прирезка земли к обществу на 313 душ на вновь родившихся в селе и прибывших новых переселенцев.

Население 
В 1989 году население села составляло 599 человек (из них русские — 42%, немцы — 34%).

В 1999 году население села составляло 357 человек (159 мужчин и 198 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 177 человек (87 мужчин и 90 женщин).

Улицы 
 ул. Мира
 ул. Приречная
 ул. Школьная

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1897 году
Населённые пункты Буландынского района